

Красний Холм — місто, районний центр, Тверська область
 Красний Холм — село, Калтасинський район, Башкортостан
 Красний Холм — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Красний Холм — селище, Сєверний район, Оренбурзька область
 Красний Холм — присілок, Шуміхинський округ, Курганська область

Див. також 
 Краснохолмський